Live in London е концертен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Това е вторият лайф албум и последен за Тим „Рипър“ Оуенс с групата, тъй като след това Роб Халфорд за завръща в Judas Priest.

Състав 
 Тим „Рипър“ Оуенс – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 2003 година
Концертни албуми